Athinai est la traduction anglaise du mot η Αθήνα (IPA [i aˈθina]), le nom grec de la ville d'Athènes.

 Le SS Athinai (1908) est un bateau grec qui a brûlé et qui a coulé dans l'Océan Atlantique le .